Klos, kloš nebo kloss může znamenat:

Lidé
Čestmír Klos – český novinář
Elmar Klos – český režisér
Karel Klos (1945–2016) – český humorista
Karel Klos (právník) (1909–1982) – český právník

fiktivní postavy
Kapitán Kloss – hlavní postava z polského televizního seriálu S nasazením života

Ostatní
Města
 Klos (město) – město v Albánii

Hmyz
 kloš, rod dvoukřídlého hmyzu 
 kloš jelení, lidově lojnice

Jiné
 Klos C – námořní loď použitá k pašování zbraní